Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha má více významů:
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha v Hnězdně - arcidiecézní katedrála Hnězdenské arcidiecéze, nejstaršího arcibiskupství v Polsku.
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha (Ostřihom) – arcidiecézní katedrála Ostřihomské arcidiecéze, nejstaršího arcibiskupství v Maďarsku.

Kostely zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie
Kostely zasvěcené svatému Vojtěchovi